Kalmykowo () ist ein russischer Ortsname:
 Kalmykowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Heyde, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Kalmykowo (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow